Преподо́бные отцы́, в Сина́е и Раи́фе избие́нные — почитаемые в Православной церкви египетские подвижники, жившие в окрестностях горы Синай в монастыре Святой Екатерины и расположенной рядом Раифской пустыни на берегу Красного моря. Память синайским и раифским преподобным совершается .

Синайские и раифские преподобные пострадали от кочевых арабских племён. Первое избиение произошло около 312 года (пострадали 40 синайских подвижников и 39 раифских). Второе избиение произошло через сто лет и описано преподобным Нилом Постником:

Варвары, подобно бешеным псам ворвавшись и крича что-то непонятное, собирая все, что было заготовлено для пропитания в зиму, и нас самих заставив носить это, выводят из церкви. И тех, которые старее годами, совлекши с них платье, нагих ставят в ряд для убиения, потом, окружив их с яростию и искоса бросая на них огненные взгляды, извлекают мечи.

Сперва приказывают протянуть шею иерею святого места, и стоявшие около него, которых было двое, наносят ему мечами удары, не оба вдруг, но один за другим, с той и с другой стороны, поразив в затылок. Иерей не произнес жалобы на боль, не показал смущения в лице, не обнаружил и следа страдания, но только положил на себе крестное знамение и тихо произнес устами: «Благословен Господь!» Первый удар, от затылка прошедши чрез ухо, достиг до челюсти, а второй от плеча простерся до груди. И таким образом блаженный, тихо восколебавшись, пал в благопристойном виде, умерщвляемый и обнаженный, не показав в себе ничего неприличного: какая-то приятность процветала в его теле и прикрывала неблагообразие наготы.

Имена всех преподобных неизвестны, в их церковной службе упомянуты только Исаия, Савва, Моисей, ученик его Моисей, Иеремия, Павел (игумен), Адам, Сергий, Домн, Прокл, Ипатий, Исаак, Макарий, Марк, Вениамин, Евсевий и Илия.

По источникам XIX века, мощи синайских и раифских преподобных были использованы для написания Влахернской иконы Божией Матери. В память этих святых был освящён соборный храм Раифского монастыря под Казанью (а сам монастырь получил своё название).

Примечания

Источники 
 Преподобные отцы, в Синае и Раифе избиенные
 Настольная книга священнослужителя. — Т. 2. — М.: Изд-во Моск. Патриархии, 1978. — С. 500.
 

Группы православных святых
Святые Египта
Преподобные